Иван Петрович Губанов (22 августа 1905, Подгорное, Воронежская губерния — 29 декабря 1978, Борисоглебск, Воронежская область) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в деревне Подгорное (ныне Новохопёрский район Воронежской области) в крестьянской семье. Образование три класса сельской школы. С 1927 по 1930 год проходил срочную службу в РККА. После демобилизации работал в колхозе.

Мобилизован в сентябре 1941 года; работал на строительстве оборонительных сооружений. С января 1942 — на фронтах Великой Отечественной войны, сражался под Орлом и Мценском, под Луганском и на Северном Кавказе. В 1943 году в составе десанта высажен на Керченский полуостров. Будучи стрелком 694-го стрелкового полка (383-я стрелковая дивизия, 56-я армия, Северо-Кавказский фронт), 12 ноября 1943 года отличился в бою юго-восточнее села Аджи-Мушкай. Возглавив оборону высоты, вместе с автоматчиками в коротком бою уничтожил свыше 100 гитлеровцев. Несмотря на ранение, остался в строю.

За мужество, проявленное в десанте, 16 мая 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР Ивану Губанову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Демобилизован в 1944 году. Жил и работал в Борисоглебске Воронежской области.

Награды 
 медаль «За отвагу» (15 ноября 1943)
 медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (16 мая 1944)
 орден Ленина (16 мая 1944).

Память 
 Мемориальная доска в Борисоглебске.
 Имя И. П. Губанова носит улица в селе Подгорное Новохопёрского района.
 Бюст в Новохопёрске (1998).

Примечания

Ссылки

Литература 
 Герои боев за Крым. — Симферополь, 1972. — С. 86-87.
 Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Богатыри земли Воронежской. — Воронеж, 1965. — С. 99-101.

Пехотинцы Великой Отечественной войны